L'interruttore di comando, chiamato anche pulsante di comando, interruttore a comando o comando a muro, è una scatola elettrica in plastica fissabile a parete, oppure può essere un comando compatibile per dimensioni all'alloggio per l'interruttore posto sul muro. È composta da interruttori e/o altri componenti. Questo serve per il controllo dell'accensione/spegnimento, della temperatura e della velocità per dialogare ad esempio con un ventilatore a soffitto, un impianto di riscaldamento, un condizionatore d'aria, un aspiratore elettrico industriale o un aspiratore per camini, ecc...

A seconda del modello dell'apparecchio e/o del comando a muro, può essere previsto un timer. All'interno di questa scatola elettrica ci sono i collegamenti ai fili elettrici prestabiliti per il collegamento di un determinato apparecchio. Alcune versioni dell'interruttore a comando hanno anche il vano pile e per poter funzionare necessitano di queste, come nel caso di quelli dotati di timer elettromeccanico. Viene impiegato inoltre anche per la chiusura automatica di cancelli e barriere automatiche e/o ferroviarie e per il controllo dell'apertura e chiusura di porte automatiche funzionanti tramite un sensore di movimento.

Versioni 
Ci sono due versioni dell'interruttore a comando:
 quello tradizionale con interruttore di accensione/spegnimento, manopola per regolare la velocità e/o la temperatura, invertire la rotazione delle pale (nel ventilatore a soffitto), impostare l'accensione/spegnimento automatico. Nel caso di controllo dell'apertura e chiusura di cancelli e barriere questo è dotato di un pulsante di controllo;
 quello digitale dotato di schermo e pulsanti.

Galleria d'immagini

Voci correlate 
 Interruttore
 Pulsante
 Telecomando
 Accensione
 Controllore (strumento)
 Temporizzatore della luce delle scale
 Interruttore crepuscolare
 Quadro elettrico

Impianti elettrici